Il Campionato russo maschile di pallanuoto 2015-2016 è la 24ª edizione del torneo. Le gare sono iniziate il 10 settembre 2015 e si concluderanno con la Final 4 per il titolo il 5-8 marzo 2016.

Le squadre partecipanti sono tredici, una in meno rispetto alla stagione precedente, suddivise in quattro diversi raggruppamenti: A, B, C e D. I raggruppamenti sono pensati in modo da evitare alle squadre i chilometrici spostamenti all'interno dell'enorme territorio russo, e non sono veri e propri gironi. Infatti ogni singola squadra affronta le altre dodici, indipendentemente dal gruppo di appartenenza.

Il sistema di competizione prevede che i quattro gruppi vengano accoppiati a turno in modo da formare dei concentramenti i cui incontri si svolgano in una stessa sede nell'arco di pochi giorni. Sono pertanto previste sei fasi per dodici concentramenti totali. Ad eccezione delle squadre ospitanti i vari concentramenti, tutte le squadre disputano le partite in campo neutro.

Squadre partecipanti 
 Sono iscritte anche le seconde squadre di Dinamo Mosca, Sintez Kazan' e Spartak Volgograd, rispettivamente Dinamo CSP Krylatskoe, Sintez Akademija e Spartak Volgograd-2. Si registrano la defezione dell'Astana Almaty, quarta nell'edizione precedente, non iscritta al campionato, e l'ingresso del MS San Pietroburgo e dei bielorussi del RCOP Minsk.

Prima fase 
Le prime otto si qualificano ai playoff. Vengono assegnati due punti per vittoria e uno per pareggio.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quinto turno

Sesto turno

Playoff 
Partecipano ai playoff le prime otto dopo la stagione regolare. Dapprima si sfidano le squadre classificatesi dal 5º all'8º posto, dove la quinta sfida l'ottava e la sesta sfida la settima, in sfida unica. Subentrano poi la 3ª e la 4ª che si scontrano contro le vincitrici dei primi due incontri. Le due squadre vincenti sfidano poi le prime due in classifica nelle semifinali.

Primo turno 
Si sfidano le squadre classificatesi dal 5º all'8º posto in stagione regolare. La quinta sfida l'ottava e la sesta sfida la settima, in sfida unica. Dopodiché le due squadre sconfitte si scontrano per stabilire i posizionamenti settimo e ottavo, mentre le due vincenti si sfidano per stabilire l'ordine che serve a determinare la griglia del secondo turno, in cui subentrano 3ª e 4ª della stagione regolare. Gli incontri si disputano ad Astrachan' il 4-5-6-7 febbraio.

Semifinali 
Alle squadre vincitrici del primo turno si aggiungono la 3ª e 4ª della stagione regolare (rispettivamente Dinamo Mosca e Kinef). Gli incontri si disputano a Mosca il 19-20 aprile.

Nello stesso impianto si disputano anche gli incontri per stabilire la griglia della Final 4 tra Dinamo Mosca e Kinef, oltre alla finale per il 5º posto tra Dinamo Astrachan' e Šturm il 21-22 aprile.
Finale 5º-6º posto

Incontro preliminare Final 4

Final 4
Partecipano per la conquista del titolo le prime quattro squadre. La Dinamo Mosca, vincitrice dell'incontro preliminare, in qualità di terza classificata affronta il Sintez Kazan', secondo classificato. Il Kinef, sconfitto nell'incontro preliminare, in qualità di quarto classificato affronta lo Spartak Volgograd, primo classificato. Si giocano due incontri per ogni eliminatoria e le partite vengono disputate tutte a Volgograd il 3-4-5-6 maggio.

Semifinali

Finale per il terzo posto

Finale per il titolo

Classifica marcatori

Verdetti
 :  Campione di Russia
: ,  qualificate alla LEN Champions League 2016-2017
: ,  qualificate alla LEN Euro Cup 2016-2017

Note

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2015
Sport acquatici nel 2016
Campionato russo di pallanuoto